Благовещение е моментът, в който Дева Мария е посетена от архангел Гавраил, който ѝ казва, че ще роди Сина на Господ.

Църкви 
 „Благовещение Богородично“ църква в Старичани (Лакомата), Гърция

В изкуството 
 Благовещение (Караваджо), картина на Караваджо
 Благовещение (Леонардо), картина на Леонардо да Винчи
 Благовещение (Понтормо), картина на Понтормо
 Благовещение (Тициан), картина на Тициан
 Благовещение (Ботичели), картина на Сандро Ботичели
 Благовещение (Симоне Мартини), картина на Симоне Мартини
 Благовещение (Албрехт Дюрер), картина на Албрехт Дюрер
 Благовещение (Фра Анджелико), картина на Фра Анджелико, Прадо